Kozinec – szczyt w Górach Hostyńskich
 Koziniec (słow. Kozinec) – szczyt w Tatrach Zachodnich
 Kozinec – szczyt w Magurze Orawskiej na Słowacji